
Термин Кремин има више значења.

 Кремин (Општина) у Немачкој
 Мосапрамин, атипични антипсихотик